Puentecillas bezeichnet:

 Puentecillas (Guanajuato), Ort in Mexiko
 Puentecillas (Acambay), Ort in Mexiko (Bundesstaat México)
 Puentecillas (Sultepec), Ort in Mexiko (Bundesstaat México)
 Puentecillas (Michoacán), Ort in Mexiko
 Puentecillas (Veracruz), Ort in Mexiko